La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Henri Carrère, l’ancien trois-quarts centre champion de France 1947 remplace Robert Barran comme entraîneur et Auch est éliminé en seizième de finale par Angoulême.

Les Juniors Reichel sont champion d’Armagnac-Bigorre contre Tarbes 19-3.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 31 points soit 8 victoires, 1 nul et 5 défaites.

À domicile 
 Auch-Béziers 6-3
 Auch-Bègles 6-0
 Auch-Le Creusot 24-6
 Auch-Perpignan 14-6 : belle victoire contre le futur champion de France.
 Auch-Mazamet 6-14 : défaite contre l’équipe de l’expérimenté Lucien Mias.
 Auch-Niort 16-0
 Auch-TOEC 12-3

À l’extérieur 
 Béziers-Auch 8-0
 Bègles-Auch 3-0
 Le Creusot-Auch 3-10
 Perpignan-Auch 19-6
 Mazamet-Auch 17-0
 Niort-Auch 0-0
 TOEC-Auch 11-22

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. 

Grenoble, champion de France sortant est éliminé dès les seizièmes de finale.

Challenge Du Manoir 
Pour sa première participation au Challenge, Auch termine  sur 7 de sa poule avec 10 points soit 2 victoires pour 4 défaites.

Classement des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Lourdes (16 points) contre Mazamet (16) et Toulon (16) contre Perpignan (18).

Effectif 
 Arrière : Charria 
 Ailiers : 
 Centres : 
 Ouvreur : René Monsarrat 
 Demis de mêlée : 
 Troisième ligne centre : 
 Troisièmes lignes aile : Justumus
 Deuxièmes lignes : 
 Talonneur : 
 Piliers :

Bibliographie

Notes et références 

1954-1955
Rugby à XV en 1954
Rugby à XV en 1955